Кристина Розато (; ) — канадская актриса.

Биография 
Кристина Розато родилась 6 января 1983 года в городе Монреаль, провинция Квебек, Канада. Изучала финансы и маркетинг в университете Конкордия. Окончила Американскую академию драматического искусства.

В 2003 году дебютировала в кино. Несколько лет играла преимущественно эпизодические роли.

С 2009 по 2014 год участвовала в озвучке 5 видеоигр серии «Assassin’s Creed».

В 2013—2014 годах снималась в телесериале «Травма».

В 2016 году снялась в фильме «Плохой Санта 2». В 2018 году сыграла в фильме «Маленькая Италия».

Фильмография

Примечания

Ссылки